Patrick Ranch House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Patrick Ranch House (Kalifornien), ID-Nr. 72000217
 Patrick Ranch House (Nevada), ID-Nr. 03000417